Паулина Оловская (; род. 1976, Гданьск, Польша) — современная польская художница.

Образование 
 School of the Art Institute of Chicago (BFA 1996)
 Academy of Fine Arts, Gdansk, Poland (MFA 1995)

Творчество 
Для проекта на 5-й Берлинской биеннале Полина Оловска обратилась к творчеству другой польской художницы, Zofia Stryjenska (1891—1974). Серия монументальных гуашей состояла из монохромных копий цветных работ Zofia Stryjenska, отсылающих к ар деко, славянской мифологии и народному творчеству. Творчество художницы включает рисунки, коллажи, живопись, инсталляции и перформансы, для неё характерно использование иконографии польской истории, например, пропагандистских материалов 1960-х. Оловска часто обращается к творчеству других художников. Выставка Attention à la Peinture (2008) отсылает к коллекции с тем же названием Скьяпарелли и включает одежду сделанную из записанных холстов.

Персональные выставки 
 2008 Daad Galerie, Berlin (с Sarah Crowner)
 2008 Attention à la Peinture Galerie Daniel Buchholz, Кёльн
 2007 "Salty Water, " Portikus, Франкфурт
 2007 Noël sur le balcon / Hold the Color, Sammlung Goetz, Мюнхен
 2007 Nowa Scena Metro Pictures Gallery, Нью-Йорк
 2006 Galerii Foksal, Варшава
 2006 The Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Варшава
 2006 Cabinet Gallery, Лондон
 2005 Museum Abteiberg, Manchengladbach, Installation, Sammlung Provinzial Versicherung
 2005 Metaloplastyka, Galerie Daniel Buchholz, Кёльн
 2004 «Suspicious», billboard project, New Context Gallery, Чикаго
 2004 «Sie musste die Idee eines Hauses als Metapher verwerfen» Kunstverein Braunschweig
 2004 «Arriviste» Galerie Akinci, Амстердам
 2004 Galerie Daniel Buchholz, Кёльн
 2003 Galerii Foksal, Варшава
 2003 Cabinet Gallery, Лондон
 2003 Galerie Daniel Buchholz, Кёльн
 2002 "Romancing with Avant-garde, " National Gallery, Сопот, Польша
 2002 «Cu Vi Parolas Esperanton?» Центр современного искусства в Варшаве и 400 мест в публичном пространстве
 2002 «Married by Powers» (в сотрудничестве с Jill Magid), Centre for Contemporary Art, TENT, Роттердам
 2001 «Plastyczna Integracja» (c Люси Маккензи), Festiwal Malarstwa, Sciennego, Kliniczna, Гданьск
 2001 "Abstraction in Process, " Sebra Gallery, Tartu, Эстония
 2001 «Heavy Duty» (c Люси Маккензи), Inverleith House,Эдинбург
 2000 "Abstraktsioontaatluses, " Sebra Galeriis, Гданьск
 2000 "Summer Discount, " Bagette Gallery, Гданьск
 2000 «For Spring…,» Entropia Gallery, Wroclaw, Польша
 1999 «Triumph of Youth», Thesis Exhibitions, Academy of Fine Arts, Гданьск
 1999 «Who likes sport style», Telhal 59 Gallery, Лиссабон
 1998 «Two Strangers on Satumus» (with H. Lund), Royal Academy of Fine Arts in The Hague, Голландия

Примечания

Ссылки 
 Работы и информация о художнице на сайте Metro Pictures Gallery
 Работы и информация о художнице на ArtNet 
 Статья Frieze Magazine
 artfacts.net
 Живопись на сайте akinci.nl

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1976 году
Родившиеся в Гданьске
Художницы Польши XXI века
Современные художники Польши